Ги де Клермон-Нель (Guy de Clermont-Nesle) (погиб в битве при Куртре 11 июля 1302 года) — маршал Франции (1296). Сеньор де Бретёйль.

Родился около 1260 г. Младший сын Симона II де Клермон-Нель и Аликс де Монфор.

Брат Рауля II де Клермона — коннетабля Франции. Вместе с ним руководил 9-недельной осадой (23 июня - 29 августа) и взятием Лилля в 1297 году. И с ним же погиб в битве при Куртре 11 июля 1302 года.

Ги де Клермон-Нель с ок. 1284 г. был женат (вероятно - вторым браком) на Маргарите де Туротт, даме д’Оффемон и де Туротт, дочери Ансу II де Туротта и Жанны де Онсуа. Дети:
 Жан I де Нель (ум. 25 мая 1352), сеньор д’Оффемон, де Мелло и де Туротт
 Рауль де Клермон (ум. 1321), сеньор де Ториньи
 Перонна (Перонелла) де Нель (ок. 1290 — ум. после 1323), жена Жана де Шеризи, виконта де Бюзанси
 Аликс де Нель, жена Жана де Дампьера, сеньора де Сен-Дизье, де Виньори и д’Эклюз
 Матильда (Маго), жена Бернара VI де Морёйля, маршала Франции.

Род сеньоров д’Оффемон и де Мелло пресёкся в XVI веке: в 1524 году бездетная Луиза де Нель продала свои владения Франсуа де Монморанси, сеньору де ла Рошпо.

Источники 
 Jean Baptiste Pierre Jullien de Courcelles : Dictionnaire historique et biographique des généraux français, depuis le onzième siècle jusqu’en 1820
 Dictionnaire des connétables et maréchaux de France - Jean-Michel Dousseau · 1996 ·
 http://racineshistoire.free.fr/LGN/PDF/Clermont-Beauvaisis-Nesle.pdf
 https://www.google.ru/books/edition/Histoire_g%C3%A9n%C3%A9alogique_et_chronologique/GHtkAAAAcAAJ?hl=ru&gbpv=1&dq=%22Guy+de+Clermont%22+%22mar%C3%A9chal+de+France%22+1302&pg=PA500&printsec=frontcover
 https://www.google.ru/books/edition/M%C3%A9morial_de_la_noblesse/IeWyPBlG_YgC?hl=ru&gbpv=1&dq=%22Guy+de+Clermont%22+%22mar%C3%A9chal+de+France%22+1302&pg=PA362&printsec=frontcover
 http://fmg.ac/Projects/MedLands/parclerdam.htm#_Toc40250997

Маршалы Франции